Cette liste des footballeuses les plus capées en équipe nationale regroupe joueuses ayant dépassé les 150 sélections.

La plus sélectionnée de tous les temps est l'Américaine Kristine Lilly, à 354 reprises.

Liste des joueuses comptant plus de 150 sélections 

Dernière mise à jour le .

Note : Les joueuses en gras sont toujours en activité.

Évolution de la recordwoman

Bilan

Notes et références

Voir aussi 
 Liste des footballeurs les plus capés en équipe nationale

Liens externes 
 Liste des footballeuses sur FIFA.com

Selections